Омали — греческий топоним. Может означать:

 Омали (Арта) — село в сообществе  в общине Кендрика-Дзумерка.
 Омали (Керкира) — село в сообществе  на Керкире.
  — село в общине Войон в Западной Македонии.